Боровский сельсовет
 Боровский сельсовет — в Лепельском районе Витебской области Белоруссии
 Боровский сельсовет — в Микулинской волости Тверской губернии РСФСР. В 1929 переименован в Рождественский.

См. также 
 Боровской сельсовет